Зубовщина (укр. Зубівщина) — название населённых пунктов.

Россия 
 Зубовщина — деревня в Палкинском районе Псковской области. 
 Зубовщина — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области. 
 Зубовщина — деревня в Смоленском районе Смоленской области. 
 Зубовщина  — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.

Украина 
 Зубовщина — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Зубовщина — село в Славутском районе Хмельницкой области.